Miejscowości w USA:
 Donnellson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Donnellson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lee